Lubomierz – imię męskie

 W Polsce
 Lubomierz – miasto
 Lubomierz – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów 
 Lubomierz – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna 
 Lubomierz – osada w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Oleszyce
 Lubomierz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew

 Lubomierz – gmina miejsko-wiejska
 Lubomierz – dawna gromada w powiecie limanowskim
 Lubomierz – dawna gromada w powiecie lwóweckim
 Lubomierz – nieczynna stacja kolejowa